Raymond Guilliod
Habitation Guilliod